Суханово — название географических объектов.

Усадьба 
 Суханово — усадьба Волконских в Ленинском районе Московской области.

Населённые пункты

Россия 
 Суханово — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Суханово — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Суханово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Суханово — деревня в Каширском районе Московской области.
 Суханово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Суханово — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Суханово — бывшая деревня в составе (примерно с 1964 года) города Березники Пермского края.
 Суханово — деревня в Шелковской волости Великолукского района Псковской области, до 2014 года входила в состав Марьинской волости.
 Суханово — деревня в Шелковской волости Великолукского района Псковской области.
 Суханово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Суханово — село в Кимовском районе Тульской области.
 Суханово — деревня в Каракулинском районе Удмуртии.
 Суханово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Украина 
 Суханово — село в Бериславском районе Херсонской области.

См. также 
 Суханова